Kirsten Carlsen, flere personer med dette navn:
 Kirsten Carlsen (forfatter)
 Kirsten Carlsen (motion) – motionsguru fra 1970'erne, skribent for hjerteforeningens motionsklub.